El Vado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Vado, Michoacán de Ocampo, Charo, 
 El Vado, Sinaloa, Choix, 

Robotskapade Mexikoförgreningar